CheyTac Intervention een scherpschuttersgeweer van CheyTac
 Intervention (film), een televisiefilm uit 2007
 Intervention (Beverly Hills, 90210) een aflevering van Beverly Hills, 90210
 Intervention (single), een single van Arcade Fire